Failaka beschreibt
eine Insel, siehe Failaka
ein führendes Beratungsunternehmen für Schari'a konforme Investmentfonds, siehe Failaka (Unternehmen)